Swingate – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)
 Swingate – miejscowość w hrabstwie Nottinghamshire (Anglia)